

Miejscowości na Ukrainie
 Duliby – wieś w obwodzie lwowskim, rejon stryjski
 Duliby – wieś w obwodzie lwowskim, rejon żydaczowski
 Duliby – wieś w obwodzie rówieńskim, rejon hoszczański
 Duliby – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Duliby – wieś w obwodzie wołyńskim w rejonie turzyskim

Zobacz też 
 Dulaby